Cudillero kan syfta på:

Spanien 

 Cudillero (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Cudillero (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,